Борау:

 Борау — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Борау, Хосе Луис (1929—2012) — испанский режиссёр, продюсер, сценарист, актёр и кинокритик.